GDP, sigle composé des trois lettres G, D et P, peut faire référence à :
 Guerre du Péloponnèse ;
 guanosine diphosphate, une molécule présente dans les cycles biologiques ;
 génétique des populations ;
 gestion de la production ;
 gestion de projet ;
 gestion des problèmes, un processus ITIL ;
 Guide du portage, un portail d'information sur le portage salarial ;
 Graines de paix, une association suisse ;
  Gross domestic product (en français, produit intérieur brut) ;
  , les bonnes pratiques de documentation en QA.

GDP est un code qui peut faire référence à :
 Comté de Guadalupe (Texas), selon la liste des codes AITA des aéroports.